Cedillo steht für

 Cedillo (Cáceres), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Cáceres
 Talsperre Cedillo, eine Talsperre mit Wasserkraftwerk in derselben Gemeinde

Cedillo ist der Familienname von:

 Alejandro Arellano Cedillo (* 1962), spanischer Geistlicher, Dekan der Römischen Rota
 Julio Cesar Cedillo (* 1970), mexikanischer Schauspieler